Клемент или Клеменс (Clemens; Klemens; Clement) е име на:

 Марк Арецин Клемент, суфектконсул 73 и 85 г.
 Климент I, апостол от седемдесетте, папа (92-99)
 Тит Флавий Клемент (консул 95 г.), племенник на император Веспасиан; Светия
 Публий Пактумей Клемент, суфектконсул 138 г.
 Квинт Тиней Сакердот Клемент, консул 158 г.
 Квинт Тиней Клемент, консул 195 г.
 Катий Клемент, легат на Кападокия, син на Публий Катий Сабин (консул 216 г.)
 Хелвий Клемент, суфектконсул 289 г.

 Клеменс фон Метерних (1773-1859), австрийски политик
 Клеменс Брентано (1778-1842), немски поет и белетрист от италиански произход
 Клемент Атли (1883-1967), 62-ти министър-председател на Великобритания (1945-1951)
 Хал Клемънт (1922-2003), американски писател на научна фантастика
 Клемент или Климент, няколко папи

 Сан Клементе, базилика в Рим

Вижте също 
 Климент